Mary Godwin ist der Name folgender Personen:

* Mary Godwin, Geburtsname von Mary Shelley (1797–1851), britische Schriftstellerin
 Mary Wollstonecraft-Godwin, Ehename von Mary Wollstonecraft (1759–1797), englische Schriftstellerin und Frauenrechtlerin